Andrew Feldman peut faire référence à :

 Andrew Feldman, Baron Feldman d'Elstree (1966-), homme politique britannique
  (1987-), joueur de poker anglais
  (2002-), acteur américain